Uva canilla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Sedum album;
 el nombre común de la planta Sedum annuum; o
 el nombre común de la planta Sedum forsterianum'''''.